Richard Brown (1811 – ?) – crickettista inglese
 Richard Lewis Brown (1854-1948) – architetto e politico statunitense
 Richard C. Brown (1939-2004) – politico statunitense
 Richard Hart Brown (1941-2005) – neuroscienziato statunitense
 Richard S. Brown (1946) – giudice statunitense
 Richard Shaw Brown (1947) – musicista e gemmologo statunitense
 Richard Brown (1956) – politico canadese
 Richard Brown (1965) – giocatore di football americano statunitense
 Richard Brown (1967) – calciatore inglese
 Richard Brown (1984) – rugbista australiano
 Richard D. Brown (?) – politico statunitense

Pagine correlate 
 Richard Browne